Анаклерио () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1974) — итальянский футболист.
  (род. 1981) — итальянский футболист.
  (род. 1982) — итальянский футболист.